Paul Goodman (pisarz)
 Paul Goodman (polityk)

Zobacz też